Fiaschi – contenitori di vetro
Fiaschi – cognome italiano

Persone
Ennio Fiaschi – calciatore italiano, centrocampista
Giuseppe Fiaschi – calciatore italiano, difensore
Gogliardo Fiaschi – anarchico italiano